Honesty Is the Best Policy – cortometraggio del 1908 diretto da Edwin S. Porter
Honesty Is the Best Policy – cortometraggio di animazione del 1925 prodotto dalla Pathé Pictures International